Killer Kid, film italien de Leopoldo Savona sorti en 1967 ;
 Killer Kid, film français de Gilles de Maistre sorti en 1994.